Migliaro ist der Name von:

 Migliaro (Italien), Gemeinde in Italien
 Migliaro (Uruguay), Ort in Uruguay

 Migliaro (Maßeinheit), eine Maßeinheit